Lippenspolder (België)
 Lippenspolder (Nederland)